DX kan henføre til:

Indenfor kunst og underholdning 
 DX (album) - et album fra 2013 af Friendzone.
 D-Generation X - en tidligere professionel brydergruppe.
 Design Exchange - et designmuseum i Toronto.
 Deus Ex - en serie af videospil.

Virksomhed 
 Danish Air Transport (IATA-kode)
 DX Group - et britisk post og logistik selskab.
 Dynex Capital Inc. - ticker symbol DX på NYSE (børs).
 Sunray DX Oil Company - et tidliger amerikansk olieselskab - nu del af Sunoco.

Indenfor videnskab, teknologi og matematik

Biologi og medicin 
 Medicinsk diagnose - forkortet Dx eller Dx.
 DX molekyle eller motif - inden for DNA nanoteknologi.
 Digital radiografi - in DICOM standard.

Datalogi og telekommunikation 
 Dx - en forkortelse anvendt i relation til DOCSIS.
 DirectX - en API samling.
 Double word eXternal - inden for sammenhængen med mikroprocessorerne 386DX og 486DX.
 DXing - en hobby, hvor der lyttes til fjerne radiostationer - kaldet "at DXe".
 DX register - et 16-bit general-purpose X86 mikroprocessor register.

Fartøjer 
 Albatros D.X - en tysk biplan fly prototype fra 1918.
 Bavarian D X - et tysk mættet damplokomotiv fra 1890.
 DX - en klasse af lokomotiver fra London og North Western Railway.
 Fokker D.X - et hollandsk krigsfly fra 1918.
 New Zealand DX class locomotive - KiwiRail

Other uses in science, technology, and mathematics 
 dx - anvendt indenfor infinitesimalregning.

Andre anvendelser 
 510 - et romersk tal DX er det samme som tallet 510.
 Delta Chi
 Deluxe (flertydig)
 Dx (digraf) - indenfor lingvistik.
 U.S. Dollar Index - forkortet USDX.